Нофре́т () — древнеегипетское женское имя, которое переводится как «красавица».

Известные носительницы имени:

 Нофрет — знатная дама IV династии, супруга принца Рахотепа
 Нофрет II — царица XII династии, жена Сенусерта II
  — царица XIII династии, мать Аменемхета I
 Нофрет — героиня историко-детективного романа Агаты Кристи «Смерть приходит в конце» («Месть Нофрет»)

См. также 
  — царица XII династии, жена Сенусерта III
 Нефертити — царица XVIII династии, супруга Эхнатона